Alphabus peut désigner :
 Alphabus, une émission de télévision québécoise ;
 Alphabus, une plate-forme de satellites de télécommunications.